Александр Костецкий: Костецкий, Александр Владимирович (1954—2010) — советский и украинский скульптор и живописец.
 Костецкий, Александр Сергеевич (род. 1960) — советский легкоатлет.